Mythologies,  recueil de textes de Roland Barthes (1954-1957)
 Mythologies, série télévisée (2001-2002)
 Mythologies, album  de Patricia Barber, (2006)

Voir aussi
 Mythologie